All Saints kan syfta på:

All Saints (musikgrupp) - brittisk tjejgrupp
 All Saints (musikalbum) – den brittiska tjejgruppen All Saints debutalbum
 All Saints (David Bowie) - två olika samlingsalbum av David Bowie
 All Saints (film) – en amerikansk film från 2017 i regi av Steve Gomer
 All Saints (TV-serie) – en australiensisk TV-serie 1998–2009
 All Saints Lutheran Church – ett teologiskt konservativt lutherskt trossamfund i Nigeria

Geografi

Antigua och Barbuda 

 All Saints (Antigua och Barbuda), ort, Parish of Saint Peter,

Storbritannien 

 All Saints, Devon, civil parish, England,  
 All Saints and St. Nicholas, South Elmham, civil parish, Suffolk, England 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar